Бжезница:

 Бжезница — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вадовицкий повят, Малопольское воеводство
 Бжезница — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жаганьский повят, Любушское воеводство